Plaats in Indonesië
 Rimba Jaya (Pagaran Tapah Darussalam), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau
 Rimba Jaya (Banyuasin I), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra